

APAC
Asie-Pacifique, ensemble géographique
Attaché principal d'administration centrale, fonctionnaire en France

Apac
 Apac, district de l'Ouganda